Heilige Moeder Godskerk (Beernem), een kerk in België
 Heilige Moeder Godskerk (Avan), een kerk in Armenië
 Heilige Moeder Godskerk (Nor Nork), een kerk in Armenië
 Heilige Moeder Godskerk (Nork), een kerk in Armenië
 Heilige Moeder Godskerk (Kanaker), een kerk in Armenië